Eine Art Suite in XIII Teilen - debiutancki album szwajcarskiego wirtuoza harfy i multiinstrumentalisty Andreasa Vollenweidera wydany w 1979 roku (zob. 1979 w muzyce). Album o zróżnicowanej instrumentacji, w głównej linii melodycznej poza harfą pojawia się też fortepian, obecne są też dźwięki organowe.

Utwory 

Albumy muzyczne wydane w roku 1979
Albumy new age